Opal (Wyoming), població dels Estats Units a l'estat de Wyoming.
 Opal Butterfly, banda de música de Londres.
 Opal Cliffs, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.